

Село в Україні 
Парне — Дніпропетровська область, Синельниківський район

Муніципалітети у Франції 
 Парне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Парне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер